Amerikai Egyesült Államok
Darrah (Alabama)
Darrah (Kalifornia)